Adcock est un patronyme porté notamment par :
 Fleur Adcock (1934-), poète néo-zélandaise ;
 Hugh Adcock (1903-1975), joueur de football anglais ;
 Joe Adcock (1927-2099), joueur et manager de baseball américain ;
 Levy Adcock (1988-), joueur de football américain américain ;
 Nathan Adcock (1988-), joueur de baseball américain ;
 Thomas Adcock (1947-), écrivain américain.